Нивар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 11 км². Население — 872 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Nívar realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Información sobre Nívar
 Situación de Nívar
 Wikanda

Муниципалитеты Гранады